LEGO Dacta (conhecido como "Divisão de Produtos Educacionais" até 1989) é um departamento do LEGO Group. A palavra "dacta" tem origem no grego "didactic", com o sentido de estudo dos fins, meios e conteúdos do aprendizado e do processo de aprendizado em si.

A função desse departamento era a pesquisa e desenvolvimento de material LEGO e a sua aplicação a produtos educacionais que motivassem alunos a aprender brincando.

Como fruto da pesquisa foi desenvolvido um tema, batizado com o mesmo nome, voltado para a educação tecnológica e disponível apenas para instituições de ensino. Desenvolvido na década de 1990 no Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos da América, era constituído pela associação de peças LEGO Technic (motores, eixos, engrenagens e polias), com interfaces para utilização da linguagem de programação Logo.

Os conjuntos permitiam recriar máquinas com diversos níveis de complexidade, que podiam ser programadas e monitoradas pelos estudantes a partir de uma caixa de controle ou de um computador.

O objetivo era oferecer a professores e alunos um recurso pedagógico que revelasse conceitos de Física, Matemática, Robótica e Programação com o auxílio de uma ferramenta tecnológica. Foi largamente utilizado não apenas em escolas dos Estados Unidos como também da Alemanha, Inglaterra, Japão e Suíça.

A designação LEGO Dacta caiu em desuso, sendo a linha actualmente referida como LEGO Educational.

Ver também
LEGO Mindstorms

Bibliografia 
MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Lego (verbete). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002.
MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Lego Dacta (verbete). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002.

Ligações externas
Lego (verbete) no DIEB.
Lego Dacta (verbete) no DIEB

Lego